Kastenmühle ist der Ortsname von

 Kastenmühle (Gefrees), Ortsteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kastenmühle (Insingen), Ortsteil der Gemeinde Insingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kastenmühle (Sengenthal), Ortsteil der Gemeinde Sengenthal, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Darüber hinaus Name von
 Kastenmühle (Weißmain), einer ehemaligen durch Wasserkraft betriebenen Getreidemühle in Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern

Siehe auch:
 Kastlmühle